

Droit 
 Droit de cité, notion de droit, à l'heure actuelle.
 Droit de cité à l'époque romaine.

Urbanisme 
 Droits de Cités est un logiciel français de gestion du Droit des Sols (Administration du Droits des Sols, Urbanisme) utilisé dans plusieurs grandes communes de France.

Médias 
 Droit de cité, une émission de la Télévision suisse romande, diffusée entre 1996 et 2003

Notes et références